Trochlea (lat. für „Rolle“, „Winde“, „Flaschenzug“) ist in der Medizin der Name mehrerer anatomischer Strukturen:
 Trochlea musculi obliqui superioris, der Rollknorpel in der Augenhöhle
 Trochlea humeri, siehe Ellbogengelenk#Teilgelenke
 Trochlea ossis femoris, siehe Kniegelenk#Oberschenkelknochen
 Trochlea tali, Sprungbeinrolle, siehe Sprunggelenk#Oberes Sprunggelenk (OSG)

Siehe auch: Nervus trochlearis